Zopf se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Friedrich Wilhelm Zopf
 Friederich Wilhelm Zopf